Pobereżne – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim
 Pobereżne – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie winnickim